CUS est un sigle qui peut faire référence à :
 coefficient d'utilisation des sols, en architecture ;
 Communauté urbaine de Strasbourg, devenue Strasbourg Eurométropole le  ;
 Concordia University System (en français, Système des universités Concordia), aux États-Unis.
 convention d'utilité sociale qui fixe les engagements des bailleurs sociaux en France

CUS est un code qui peut faire référence à :
 , au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports